Hance ist der Familienname folgender Personen:

 Guy Hance (1933–2008), belgischer Politiker
 Henry Fletcher Hance (1827–1886), britischer Diplomat und Botaniker
 Kent Hance (* 1942), US-amerikanischer Politiker
 Kimmi Hance (* 2003), US-amerikanische Tennisspielerin
 Margaret Hance (1923–1990), US-amerikanische Politikerin